Група D на Евро 2016 започва на 12 юни 2016 г. и завършва на 21 юни 2016 г. Групата се състои от , ,  и .

Всички часове са в източноевропейско лятно време (UTC+3).

Първи кръг

Турция срещу Хърватия

Испания срещу Чехия

Втори кръг

Чехия срещу Хърватия

Испания срещу Турция

Трети кръг

Чехия срещу Турция

Чехия срещу Испания

Източници

Външни препратки 
 Евро 2016 – Група D

Г